Glay bezeichnet:

 Glay, eine japanische Rockband
 Glay (Album), ein Albumtitel der gleichnamigen Band
 Glay (Doubs), eine französische Gemeinde

Glay ist der Familienname von
 Dirkir Glay (* 1992), liberianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Le Glay, Gley, Glei, Clay, Klay